Iaropolk Vladimirovitch (en  et en ), dit  et surnommé « le Bienfaisant », est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né en 1082 à Tchernigov et mort le  à Kiev), qui régna de 1132 à 1139.

Fils de  et de Gytha de Wessex, il est également prince de Pereïaslavl de 1114 à 1132.

Brave guerrier et bon commandant, il fut en revanche un faible homme politique, n'arrivant pas à empêcher la désintégration de son état, devenant le premier prince de la Rus' de Kiev à régner sur un territoire fortement désuni et en proie aux guerres civiles incessantes entre familles nobiliaires.

Biographie 
Né vers 1082 à Tchernigov (à l'époque où son père régnait sur la ville), il est le quatrième fils de  et de Gytha d'Angleterre. 

Il part en 1103, à 21 ans, en campagne contre les Kiptchaks (ou Polovtses). Il obtient la confiance de son père (fait grand-prince de Kiev en 1113) pour le commandement des troupes, à l'instar de son frère Mstislav, et devient ensuite prince de Pereïaslavl à la mort de son frère aîné Sviatoslav en 1114. En 1116, il part une seconde fois en campagne contre les Kiptchaks.

Il succède sans contestation à son frère  après sa mort en 1132, sur le trône de Kiev, à l'âge déjà assez avancé de 49 ans. 

Il doit alors faire face à de nombreuses difficultés, et doit négocier le pouvoir avec de nombreux nobles (comme avec son demi-frère Iouri Dolgorouki). Il tente de s'imposer dans la principauté de Novgorod, mais est capturé par un noble polonais lors d'une partie de chasse et emprisonné à Cracovie.

Libéré moyennant une forte rançon, il doit à son retour à Kiev faire face aux attaques des princes de Tchernigov menés par Vsevolod Olgovitch (mort en 1146) et prince de 1127 à 1139, qui veulent le renverser. Vaincu près de Spinoï, il leur abandonne la principauté de Pereïaslavl. En 1135, il résiste néanmoins vaillamment à une attaque des Coumans sur Kiev.

Il meurt le .

Famille

Union et descendance 
Il épouse vers 1111 Hélène (morte en 1146), une princesse ossète.

Ancêtres

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik, Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. Éditions du Seuil, Paris (1970), « La Rus' de Kiev » 171-228.
 Хмыров М. Д. Ярополк  Владимирович // Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови. — СПб.: Тип. А. Бенке, 1870. — С. 81—82.

Articles connexes 
 Liste des souverains de Kiev
 Polovtses et Coumanie

Notes et références

Liens externes 

Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Iaropolk02
Prince de Pereïaslav